Fırıldak Ailesi bezeichnet:
 Fırıldak Ailesi (Fernsehserie), türkische Fernsehserie
 Fırıldak Ailesi (Film), türkischer Animationsfilm (2017)